es un personaje de la saga de videojuegos Mortal Kombat. Es un estudiante del clan Shirai Ryu, liderado por Hanzo Hasashi. Es hijo de Kenshi. Hizo su primera aparición en Mortal Kombat X.

Historia 

Takeda vivió una vida normal en Tailandia con su madre, Suchin, hasta que su madre fue asesinada por el Red Dragon. Takeda fue enviado con Hanzo Hasashi, mientras que su padre Kenshi fue a vengar la muerte de su madre. Aunque se le enseñan artes marciales, Takeda tenía una naturaleza tímida y no tomó en serio la lucha hasta crecer y ayudar a su maestro Hanzo Hasashi en duras batallas.

Mortal Kombat X 
Después de un gran entrenamiento y muchas batallas, Kenshi regresó junto a su hijo y lo reclutó para unirse a Special Forces de Johnny Cage y Sonya Blade, junto a Cassie Cage, Kung Jin y Jackie Briggs, para ayudar a proteger a Earthrealm de Quan Chi y Shinnok.

Ataque X-ray
Takeda noquea temporalmente a su oponente dejándolo en pie, haciendo que este se aleje un poco y lanze su látigo directamente en la boca de oponente atravezandole el cráneo y abriendo al final la pinza de estrella fuera de este, luego Takeda corre atrás del oponente envolviendo el látigo en el cuello de este y lanzándole una patada directa en la espalda, quebrándole la columna vertebral, la patada hace que su oponente caiga de espalda, Takeda devuelve la rodilla a posición normal y la levanta totalmente en un movimiento circular para caer en el rostro de su enemigo y así quebrarle la parte frontal del cráneo con el talón de su zapato.

Variaciones de pelea 
Shirai Ryu
Lasher
Ronin

Fatality 
Whip It Good: Takeda saca su látigo y corta los brazos de su oponente. Luego empala uno de sus látigos en la boca de su oponente y activa los bordes afilados de su látigo, enganchando la columna vertebral de su oponente y luego lo arrastra a través de la boca de su oponente. El cuerpo del oponente, se derrumba en el suelo mientras sale sangre y espuma de la boca del oponente.
Head Cage: Takeda atraviesa a su oponente con sus látigos, de los cuales de abren unos ganchos. Luego jala sus látigos de regreso, trayéndose la caja torácica del oponente y a su vez quedan en manos de Takeda. Luego procede violentamente a clavar la caja torácica en boca del rival y el oponente muere.

Referencias 

Personajes de Mortal Kombat
Personajes masculinos en videojuegos